nazwy 3 gatunków łasic:
tchórz czarnołapy (Mustela nigripes)
tchórz stepowy (Mustela eversmanii)
tchórz zwyczajny (Mustela putorius)
tchórz marmurkowy – inna nazwa perewiaski marmurkowej (Vormela peregusna)